Invicta in lingua latina significa invincibile. Può riferirsi a:
 Invicta, azienda italiana produttrice di borse e zaini
 Invicta Watch Group, azienda statunitense produttrice di orologi
 Invicta, defunta casa automobilistica britannica
 Società Anonima Invicta, defunta azienda meccanica fondata dall'ing. Giuseppe Giacherio con sede a Torino produttrice di macchine da scrivere dal 1921 al 1950. Dal 1938 diventa una controllata di Olivetti
 Invicta FC, organizzazione statunitense di arti marziali miste femminili
 Invicta Ground, stadio di calcio di Londra che un tempo ospitava gli incontri casalinghi dell'Arsenal